Morisse oder Moriße bezeichnet:

 Bernhard Morisse (* 1883), deutscher Bildhauer
 Karl August Morisse (* 1942), deutscher Politiker (FDP)
 Karsten Morisse, Professor für Informatik an der Hochschule Osnabrück
 Thorsten Moriße (* 1964), deutscher Politiker (AfD)
 P. Morisse et Cie, ehemaliger französischer Automobilhersteller
 Wilhelm Morisse (1870–1936), Maler und Restaurator